Бара — многозначный термин.

Топонимы 
 Бара — река в России, протекает в республике Алтай, в Алтайском крае.
 Бара — река в Чечне, левый приток Аргуна.
 Бара — хутор в Чеченской Республике (Россия).
 Бара — округ в Судане, в штате Северный Кордофан.
 Бара — один из 75 районов Непала.
 Бара-и-Жакарепагуа — одна из семи субпрефектур города Рио-де-Жанейро.

Персоналии 
 Бара, Жозеф — легендарный герой Французской революции.
  — бельгийский политический и государственный деятель.
 Бара, Мадлен Софи (Магдалена София Бара; 1779—1865) — основательница и первая настоятельница католической монашеской конгрегации «Сёстры Святейшего Сердца Иисуса».
 Теда Бара — американская актриса.

Другое 
 Бара — индейский язык из туканской семьи.
 Бара — жанр манги.
 Бара брит — традиционная валлийская выпечка; либо дрожжевой хлеб с добавлением сухофруктов.

См. также 
 Баровая машина (бара)
  — многозначный термин.
 Дикая Бара (значения)

Примечания